Knops ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Knops (1942–2011), deutscher Fußballtorhüter 
 Kai-Oliver Knops (* 1966), deutscher Jurist
 Raymond Knops (* 1971), niederländischer Politiker (CDA)
 Robbie Knops (* 1982), belgischer Dartspieler